Ряд Неймана — это ряд вида:
 

где  — это некоторый оператор. В этом случае  означает суперпозицию из  одинаковых операторов . Если же  — элемент кольца, то  будет означать -ю степень элемента .

Ряд Неймана является обобщением понятия суммы геометрической прогрессии.

Основным свойством ряда Неймана является то, что
 

где  — единичный элемент. В случае операторов для этого достаточно того, чтобы линейный ограниченный оператор , действующий в банаховом пространстве , имел норму либо спектральный радиус, меньший единицы. Так, в случае матриц данный ряд позволяет обратить матрицу вида , где  — максимальное собственное значение матрицы .

В случае кольца с единицей конструкция, аналогичная ряду Неймана, позволяет обращать элементы вида , где  — нильпотент. В этом случае ряд Неймана принимает вид конечной суммы

 

где  — индекс нильпотента .

См. также 
 Ряд Лиувилля — Неймана

Функциональный анализ
Ряды
Теория операторов